«Порт Авентура» () — комплекс парков развлечений и европейский курорт в Испании. Расположен в районе Таррагоны, неподалёку от Салоу, примерно в часе езды на юг от Барселоны.

Это самый большой курорт на юге Европы. В пределах 30 минут езды находятся два аэропорта, включая международный аэропорт города Реус. Железнодорожная станция рядом с «Порт Авентура» соединяет парк с Барселоной и Салоу. В 2012 году его посетили около 3,5 млн туристов. Это самый посещаемый парк развлечений в Испании и в Европе.

История и управление 
«Порт Авентура» был спроектирован и построен в результате сотрудничества двух британских компаний — Tussauds Group и Anheuser-Busch, а также при участии La Caixa в 1995 году. В 1998 году Universal Studios выкупила большую часть акций парка и переименовала парк в Universal’s PortAventura. Уже к 2002 году там были построены два отеля и аквапарк «Коста Карибе», а сам парк с тех пор стал называться Universal Mediterranea. В 2004 году NBC Universal, материнская компания Universal Studios, продала парк. В 2005 году La Caixa получила контроль над компанией в результате продажи всех акций NBC Universal, после чего проекту было возвращено имя «ПортАвентура».

С момента создания парк постоянно совершенствуется и расширяется. В настоящее время курорт включает в себя два парка развлечений (ПортАвентура Парк, Ferrari Land), аквапарк (Коста Карибе), поле для гольфа (Mediterránea Beach&Golf) и шесть тематических отелей. В декабре 2013 года инвестиционный фонд KKR приобрел 49,9 % активов «Порт Авентура», в то время как Investindustrial продолжает владеть 50,1 %.

Развитие 
В апреле 2014 года «Порт Авентура» представил публике новый аттракцион семейного типа — «Ангкор: приключения в затерянном королевстве». Вдохновлённый джунглями Азии, этот проект состоит из нового водного аттракциона типа boat ride, а также стал европейским эталоном как по своей протяжённости (300 метров), так и по фантастической тематике. Новый аттракцион, расположенный в зоне Китая, вместе с «Шамбалой» (самая высокая в Европе американская горка) равняется на камбоджийский храм Ангкор-Ват, который считается крупнейшим в мире религиозным сооружением.

Помимо нового аттракциона, летом 2014 года «ПортАвентура Мир» принял у себя ещё одну новинку: выступление Cirque du Soleil с его шоу Кооза, которое собирает около 2400 зрителей каждый день. «ПортАвентура Мир» — первый европейский курорт, который принимает у себя Cirque du Soleil.

7 апреля 2017 года открылся тематический развлекательный комплекс Ferrari Land — аналог Ferrari World в Абу-Даби.

ПортАвентура Парк 

«ПортАвентура Парк» разделён на шесть тематических зон, каждая из которых представляет одну из исторических цивилизаций, достоверно воспроизводя характерные каждой культуре черты. Все это способствует полному погружению в другие «миры». С 1995 по 2010 год в парке было 5 зон, в 2011 году открылась «Сезам Авентура» (детская зона).

Средиземноморье 

«Средиземноморье» — первая часть парка, куда попадают посетители из главного входа. В «Средиземноморье» сосредоточено большое количество ресторанов, кафе, сувенирных магазинов. В этой части парка находится аттракцион Furius Baco (открыт в 2007 году), разгоняющийся до 135 км/ч (максимальная скорость) за 3,5 секунды. Здесь существует ограничение по росту:

Представления 
 Парад Сезам
 ФиестАвентура

Хэллоуин:
 Ночь Хэллоуина
 Парад Хэллоуин

Рождество:
 Прибытие королевских посланников
 Рождественский парад
 Шествие волхвов

Дикий запад 

В этой части парка все напоминает времена освоения Дикого Запада Америки. Ковбойский дух, американские пейзажи, дома, музыка и пр. Особый интерес в тематической зоне вызывают следующие аттракционы: Silver River Flume, Stampida, Tomahawk, Grand Canyon Rapids.
 Silver River Flume — водный аттракцион, представляющий собой реку с перепадами высот.
 Stampida — деревянные американские гонки на вагонетках, движущихся по параллельным маршрутам.
 Tomahawk — деревянные американские горки на одиночных вагонетках.
 Grand Canyon Rapids — водный аттракцион, где посетителю предлагается прокатиться по горной реке на большом баллоне.

Представления 
 Дикий-дикий Запад
 Салон Рокси

Хэллоуин:
 Ужасы кающегося
 Любовь вампиров
 Дикий дикий Хэллоуин
 Вампиры: вечернее шоу

Рождество:
 Рождество с Бетти Буп
 Рождественская мечта
 Рождественское Евангелие
 Порт Авентура во льду
 Чемпионы на льду

Мексика 

Красочные аттракционы и множество кафе мексиканской кухни.

В этой зоне находится один из самых новых (2006 год создания) и популярных аттракцион Авентуры — Hurakan Condor. Высота 115 м, свободное падение 86 м. Ограничение по росту: минимальный — 1,40 м, максимальный — 1,95 м.
Также на территории данной зоны находится аттракцион El Diablo — Tren de la Mina — американские горки по протяжённому маршруту, без резких перепадов высот.

Представления 
 Храм огня

Хэллоуин
 Ритуал майя
 Храм огня: проклятие майя

Рождество:
 Волшебный лес
 Праздник Рождества

Китай 

Аттракцион Dragon Khan (Дракон Хань) является истинной достопримечательностью парка развлечений. Длина маршрута — 1269 метров, на которых расположены 8 мёртвых петель. Время — 1 мин 45 сек. Ограничение по росту — 140 см.

12 мая 2012 года состоялось открытие новых горок «Шамбала» (Shambhala), бьющих все рекорды скорости и высоты. Аттракцион бьёт три европейских рекорда:
 Самые высокие горки в Европе (76 метров);
 Американские горки с самым длинным падением (78 метров);
 Самый быстрый европейский hypercoaster (горки с высотой от 60 до 90 м, без переворачивающих элементов и с запуском с горы) Он достигнет 134 км/ч уже на первом спуске.

Аттракцион представляет 5 camelbacks (подъёмов во время пробега), наименьший из которых имеет высоту эквивалентную 7-этажному зданию. На каждом из этих camelbacks пассажиры испытывают эффект, известный как air time, теряя контакт с сиденьем. Это похоже на резкие перепады уровня на грунтовой дороге, но гораздо более интенсивные.

На аттракционе работают 3 поезда с 32 местами каждый, которые могут пробегать по маршруту одновременно. Ограничение по росту: минимальный — 1,40 м.

Представления 
 Шоу мыльных пузырей
 Мы — поколение музыки

Хэллоуин:
 Тайна 3 — Воскресение
 Рок симфония — тайна

Рождество:
 Рождественский подарок
 Зима. Магия. Мыльные пузыри

Полинезия 
Красочное театрализованное шоу, аттракционы, кафе, оформление переносят посетителей в Полинезию.

В Полинезии примечателен аттракцион Tutuki Splash, представляющий собою лодку, которая проплывёт в пещерах и съедет с двух спусков.

Здесь находится кинотеатр 4D Sea Odisea. Захватывающий сюжет никого не оставит равнодушным.

Представления 
 Алоха Таити
 Райские птицы
 Одеяния Бора-Бора
 Морская Одиссея 4D

Хэллоуин:
 Джунгли страха
 Гости тьмы

Рождество:
 Рождество на Бора-Бора

Сезам-Авентура 
Страна детей, где есть аттракционы для самых маленьких посетителей. Самолётики, которые ездят по рельсам над зоной Сезам, а также свободное падение (замедленное, низкое), карусель «аэроплан», управляемые рыбки и многое другое.

Представления 
 Полет с СезамАвентура

Хэллоуин:
 Хэллоуин в СезамАвентура

Рождество:
 В СезамАвентура Рождество уже наступило!

Ferrari Land 

«Ferrari Land» — это парк развлечений, который является частью курорта «ПортАвентура Мир». Его площадь равна 60 тыс. кв. м.

Аквапарк «Коста Карибе» 

«Коста Карибе» — это аквапарк, который является частью курорта «ПортАвентура Мир». Его площадь равна 50 тыс. кв. м. Аквапарк выполнен в стиле Карибского бассейна, где есть все необходимое для отличного отдыха — пляжи, пальмы, латиноамериканская музыка и регги, а также многочисленные магазины и рестораны. 18 мая 2013 года состоялось открытие новой расширенной версии Самого Высокого в Европе Водного Тобоггана (водная горка с открытым верхом) — король Кахуна.

Аттракционы 
 Король Кахуна: самая высокая в Европе горка свободного падения высотой 31 метр, что равнозначно 12-этажному зданию. Наклон горки составляет 55°, а скорость спуска достигает 6 метров в секунду. Есть фотоотчет.
 Тропический Циклон: тобогган высотой 19,64 метров, общей протяженностью волнообразной трассы более 100 метров, с 2 перепадами высоты.
 Быстрая Гонка: горка с 6 дорожками, где также присутствуют перепады высот, а также есть водопады. Спуск осуществляется с помощью особой подстилки-матраса.
 Пляж Сезам: Детский бассейн имеет два уровня глубины: 50 см и 30 см. Одним из центральных элементов этой зоны является пиратский корабль с 4 горками, а также персонажи Улицы Сезам. Рядом с детским бассейном расположен Splash Pad — небольшая игровая зона с интерактивными водными струями, которые так привлекают детей.
 Райский Пляж: Соединен с детским бассейном, но расположен уровнем выше, тем самым создавая водопад, спускающийся прямо в детский бассейн. Также, там есть водные источники, напоминающие джакузи.
 Кайо Куки, игровая зона с многочисленными водными струями и водными фигурами, появляющимися неожиданно.
 Пиратский Галеон, пиратский корабль с персонажами Улицы Сезам, построенный специально для самых маленьких посетителей парка. 4 горки спускаются прямо в детский бассейн.
 Бермудский треугольник, бассейн с искусственными волнами.
 Пляж Багама, зона отдыха напротив «Бермудского треугольника».
 Внутренняя зона, внутренний бассейн, где можно скрыться от солнца. С потолка здесь спускаются водные струи, также есть игры для самых маленьких.
 Мамбо Лимбо, 2 тобоггана высотой 12 метров, с плавным спуском. Подходит для всех. Выход на спуск он делит с «Барракудами».
 Барракуды, 2 горки высотой 20 метров с плавным спуском. Используется специальный матрас-подстилка для двоих или одного. Зелёная горка имеет как открытие, так и закрытые части. Выход на спуск разделяет с Мамбо Лимбо.
 Тайфун, 2 тобоггана закрытого типа, которые начинаются на высоте 15 метров над землёй и имеют много неожиданных поворотов и изменений высот. Движение происходит в полной темноте.
 Сумасшедший Рио, спокойная река, которая проходит через старую часть ПортАвентура (туда не входит зона, открытая в 2013 году), включает в себя многочисленные источники и разнообразные водные эффекты. Спуск происходит на специальных матрасах.
 Лагуна Вуди, детский бассейн со специальной структурой и горками в центре, присутствуют освежающие водные эффекты.
 Торренте, лодки, рассчитанные на 4 человек спускаются по каналу с многочисленными изгибами и поворотами. Путешествие заканчивается в бассейне. Общая протяженность составляет порядка 200 метров.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Сайт Порт Авентура (русский) 

Парки развлечений в Испании
Каталония
Аквапарки Испании
Появились в 1995 году в Испании